Bethany Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Bethany Township (Kansas)
 Bethany Township (Michigan)
 Bethany Township (Missouri)